Prakash Neupane (Kathmandu, 25 maart 1997) is een Nepalese rapper.

Albums 
 Prakash Tunes
 Fusion
 The Rise

Nepalees zanger
Rapper